Genussreife bezeichnet:
 Fruchtreife, die Reife bzw. den Reifegrad von Früchten als die Gesamtheit der Organe, die aus einer Blüte hervorgehen
 Trinkreife, die (zeitliche) Reife von Weinen, bei der sie ihren optimalen Geschmack entfalten können